Tambor hace referencia a varios artículos:

 Tambor, instrumento musical.
 Tambor (arquitectura), elemento arquitectónico.
 Tambor (mecanismo), cargador de armas.
 Tambor (industrial), para realizar operaciones mecánicas de filtrado, molienda, etc
 Tambor (género musical), originario de las costas venezolanas.

Lugares
 Tambor (Costa Rica), pueblo de la provincia de Guanacaste;
 Tambor (Tolé), poblado del distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, Panamá.
 Tambores (Uruguay), localidad del departamento de Tacuarembó;

Enlaces externos
 Definición en el DRAE